Tobi – wyspa na zachodnim Oceanie Spokojnym, należąca do Palau
 Język tobi (język tobijski) – należący do języków mikronezyjskich, używany przez mieszkańców wyspy Tobi